L'édition 2017 du tournoi de tennis de Chengdu se déroule du  au , sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250. Denis Istomin remporte l'épreuve en simple, Jonathan Erlich et Aisam-Ul-Haq Qureshi celle en double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits de l'Espagnol Fernando Verdasco et des Français Adrian Mannarino et Jo-Wilfried Tsonga. Ils sont respectivement remplacés par Bernard Tomic, Dušan Lajović et Thiago Monteiro.

Pendant le tournoi 
Six des huit têtes de série du tournoi sont battues dès leur entrée en lice. C'est le cas notamment des deux premières Dominic Thiem et Albert Ramos-Viñolas, respectivement sortis en 2 sets par Guido Pella et Dušan Lajović, ainsi que du tenant du titre Karen Khachanov, éliminé par Denis Istomin ().

Lauréats 
Denis Istomin remporte le  de sa carrière en simple en écartant en finale, sur abandon, Márcos Baghdatís. 

En double, Jonathan Erlich et Aisam-Ul-Haq Qureshi décrochent leur  ensemble en s'imposant en finale face à Marcus Daniell et Marcelo Demoliner. Il s'agit de leur  et  respectif dans la discipline. Le Pakistanais soulève, quant à lui, son  de la saison.

Primes et points 

NB : Pour les têtes de série exemptées de , une élimination au  ne rapporte aucun point ATP.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Chengdu
 Saison 2017 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

Chengdu
ATP 2017
Chengdu
Tennis en septembre 2017
Tennis en octobre 2017